Meiglyptes grammithorax är en fågel i familjen hackspettar inom ordningen hackspettartade fåglar. Den betraktas i allmänhet som underart till tigerspett (Meiglyptes tristis), men har getts artstatus av Birdlife International och IUCN. Fågeln förekommer på Malackahalvön, Sumatra, Borneo och närliggande öar. Den placeras i hotkategorin livskraftig.

Noter 

Fåglar i orientaliska regionen
Hackspettar